Zebrahead ist die Bezeichnung für:
 Zebrahead, US-amerikanische Punk-Rock-Band
 Zebrahead (Album), erstes Album der Band Zebrahead, erschienen 1998
 Zebrahead (Film), US-amerikanischer Film von Anthony Drazan aus dem Jahr 1992
 Zebrahead (Soundtrack), Soundtrack zum gleichnamigen Film